Programowanie komputerów
 Programowanie sieciowe
 Programowanie strategiczne
 Programowanie matematyczne
 Programowanie neurolingwistyczne
 Programowanie (muzyka)